Karl Klose ist der Name folgender Personen:

* Karl Klose (Politiker) (1883–1955), deutscher Politiker (USPD/SPD), Stadtverordneter von Groß-Berlin 
 Karl Klose (Heimatforscher) (1890–1977), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Karl Franz Klose (1897–1984), deutscher Fotograf
 Karl Ludwig Klose (1791–1863), deutscher Mediziner und Historiker
 Karl Rudolf Wilhelm Klose (1804–1873), deutscher Theologe und Bibliothekar
 Karl Wilhelm Klose (1803–1865), deutscher Mediziner, siehe Carl Wilhelm Klose

Siehe auch:
 Carl Klose (1891–1988), US-amerikanischer Ruderer